Willem X van Aquitanië, hertog van Aquitanië en Gascogne, graaf van Poitiers (1126-1137)
 Willem X van Auvergne, graaf van Auvergne (1224-1247)
 Guglielmo I Gonzaga, hertog van Mantua en Monferrato (1550-1587) (Willem X in de telling van markgraven van Monferrato)